Licia Colò – conduttrice televisiva e scrittrice italiana
 Vittorio Colò – atleta italiano
 Zeno Colò – sciatore alpino italiano